Зоя Александровна Панькова (1928 — ?) — советская работница сельского хозяйства, доярка Кособановской молочно-товарной фермы колхоза имени Ленина Кунгурского района Пермской области, Герой Социалистического Труда (1973).

Биография 
Родилась в 1928 году в Кунгурском районе Пермской области.

С ранних лет трудилась в полеводческой бригаде, затем — на различных работах в животноводстве. С 1962 года Зоя Александровна работала дояркой на Кособановской молочно-товарной ферме колхоза имени Ленина Кунгурского района. Училась у старших подруг по работе, занималась в колхозной школе животноводов. За следующие десять лет Панькова стала мастером своего дела. Группа первотелок, с которой она начала работать, скоро стала лучшей на ферме. В 1971 году доярка получила по  молока от каждой фуражной коровы, наследующий год — по , а в 1973 году — почти четыре с половиной тонны молока.

С 1976 года и до выхода на пенсию З. А. Панькова заведовала фермой. Проживала в деревне Кособаново Кунгурского района Пермского края. Умерла.

В МБУ «Кунгурский городской архив» имеются документы, относящиеся к Зое Александровне Паньковой.

Награды 
 Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 сентября 1973 года Паньковой Зое Александровне присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».
 Также была награждена орденом Трудового Красного Знамени и медалями, в числе которых бронзовая медаль ВДНХ СССР (1971).

Источники 
 Доярка из Кособаново // Герои Труда. — Пермь, 1975.
 Леонтьев А. Наставница // 3везда: газета. — Пермь. — 1981, 7 марта.

Примечания 

Доярки